Amphoe Bang Pahan (Thai: , Aussprache: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im nördlichen Teil der Provinz Ayutthaya („Provinz Phra Nakhon Si Ayutthaya“). Die Provinz Ayutthaya liegt in der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Norden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Maha Rat, Nakhon Luang, Phra Nakhon Si Ayutthaya und Bang Ban der Provinz Ayutthaya sowie Amphoe Pa Mok der Provinz Ang Thong.

Geschichte 
Flüchtlinge der Phuan-Volksgruppe aus Vientiane gründeten in der Regierungszeit von König Phra Phutthaloetla Naphalai (Rama II.) hier die erste Siedlung. Sie bauten auch eine Windmühle in ihrem Dorf, so dass es Bang Kanghan nach dem thailändischen Wort für Windmühle (Kanghan, ) genannt wurde. Der Name wurde später durch falsche Schreibweise zu Pahan.

Der Landkreis wurde zunächst als Nakhon Luang Nai eingerichtet, aber 1916 zu Bang Pahan umbenannt, dem Namen des zentralen Tambon.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Bang Pahan ist in 17 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 94 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Bang Pahan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khwan Mueang und den Teilen der Tambon Bang Pahan, Bang Nang Ra.

Außerdem gibt es zehn „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Bang Pahan (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Bang Pahan.
 Bang Duea (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Duea.
 Sao Thong (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Sao Thong, Thang Klang.
 Han Sang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Han Sang.
 Ta Nim (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ta Nim und Teilen des Tambon Bang Nang Ra.
 Thap Nam (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Thap Nam, Ban Ma.
 Ban Li (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Li.
 Pho Sam Ton (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Khayai, Pho Sam Ton.
 Phut Lao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Phut Lao.
 Ban Khlo (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Bang Phloeng, Tan En, Ban Khlo.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Bang Pahan von amphoe.com (in Thai)

Bang Pahan